Чемпионат Люксембурга по футболу 2005/2006 — 92-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 7 августа 2005 года по 28 мая 2006 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Турнир за выживание

Группа А

Группа В

Переходные игры

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2005/2006
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Люксембурге в 2005 году
Спорт в Люксембурге в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006